Topònims:
 Putnam (Connecticut)
 Putnam (Oklahoma)
 Putnam (Texas)
 Putnam Lake
 Biografies:
 Hilary Putnam (Chicago, 1926), filòsof estatunidenc.
 Robert Putnam (Rochester, Nova York, 1941), sociòleg i politòleg estatunidenc.